Segeln sollte bereits in Athen 1896 olympische Premiere haben, aber wegen schlechten Witterungsverhältnissen konnten die Wettbewerbe nicht durchgeführt werden, so dass es erst in Paris 1900 Teil der Spiele war – dabei waren die Bootsklassen noch gewichtsmässig unterteilt.

Segeln 
Es gibt bei Olympischen Spielen beim Segeln 10 Wettbewerbe, die nach Bootsklassen eingeteilt sind – Männer 5 und Frauen 4 und ein Mixed-Wettbewerb. Segeln war von Anfang an offen für Frauen – ab Seoul 1988 wurden Wettbewerbe für Männer und Frauen eingeführt.

Übersicht der Bootsklassen für Männer

Übersicht der Bootsklassen für Frauen

Übersicht der Mixed Bootsklassen

Übersicht der offenen Bootsklassen

Windsurfen 
In Los Angeles 1984 wurde Windsurfen olympisch. Vom IOC wird es weder als eigenständige Sportart noch Disziplin angesehen, sondern als Wettbewerbe innerhalb des Segelns – hier wird es zu besseren Verdeutlichung separat aufgeführt.

Übersicht der Brettklassen für Männer

Übersicht der Brettklassen für Frauen

Olympiasieger 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Segeln

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WS

Einzelnachweise und Anmerkungen